Musierowicz (wariant: Muszerowicz, Мушерович, Мусерович):
 Arkadiusz Musierowicz
 Małgorzata Musierowicz, z domu Barańczakówna